Haight ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Haight (1838–1891), US-amerikanischer Politiker

 Diane Haight (* 1964), kanadische Skirennläuferin
 Edward Haight (1817–1885), US-amerikanischer Politiker
 Elizabeth Hazelton Haight (1872–1964), US-amerikanische Klassische Philologin
 Gordon S. Haight (1901–1985), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Henry Huntly Haight (1825–1878), US-amerikanischer Politiker
 Jacob Haight (* 1775 oder 1776 – um 1860), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Haight-Ashbury, Stadtteil von San Francisco
 Hector C. Haight House, ein historisches Haus im US-Bundesstaat Utah, gelistet im NRHP (NRHP-NR. 85001141)
 Height